Токантінс — штат Бразилії, розташований у Північному регіоні
 Токантінс — муніципалітет в Бразилії, у штаті Мінас-Жерайс
 Токантінс — річка в Бразилії, права притока Амазонки (рукав Пара)
 Токантінс — річка в Бразилії, ліва притока річки Жаманшин (басейн Тапажоса)
 Токантінс — футбольний клуб в Бразилії, із міста Палмас, в штаті Токантінс

Посилання